Selogiri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Selogiri (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Selogiri, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar